Durych je české příjmení:

 Jaroslav Durych (1886–1962) – spisovatel
 Václav Durych (spisovatel) (1930–2011) – novinář a spisovatel
 Václav Durych (básník) (1885–1912) – básník, překladatel
 Václav Durych (novinář) (1863–1897) – novinář, autor divadelních her
 Václav Fortunát Durych (1735–1802) – kněz, lingvista a buditel

Externí odkazy